O Campeonato Catarinense de Futebol de 1960 foi a 35ª edição do principal torneio de futebol de Santa Catarina, sendo vencido pelo Metropol.

Equipes Participantes* 

 outros 6 clubes (4 da Zona Leste - Vale do Itajaí e 2 da Zona Oeste) participaram do Campeonato, mas não existem registros de sua participação.

Fórmula de Disputa 
Em virtude das grandes dificuldades para deslocamentos existentes na época, o campeonato era regionalizado.  Em uma Fase Preliminar, os 24 participantes eram separados em 4 Zonas: Norte, Sul, Leste e Oeste. Desta Fase, os clubes Paula Ramos e Caxias não precisavam participar, pois por terem sido os finalistas do ano anterior já avançavam direto para a Fase Final. Os campeões e vices das 4 Zonas, mais o campeão e vice da Edição 1959 disputavam a Fase Final, sendo novamente divididos em 2 Zonas, com 5 clubes em cada uma.

Os dois primeiros colocados de cada Zona da Fase Final disputavam o Quadrangular Final, em jogos de turno e returno, sendo considerado campeão o clube que somar mais pontos.

Fase Preliminar

Zona Sul (6 clubes) 
Avaí (Florianópolis) - Campeão (apesar de campeão, o Avaí não participou da Fase Final, sendo substituído pelo Hercílio Luz (3º colocado da Zona Sul)
Comerciário (Criciúma)
Ferroviário (Tubarão)
Figueirense (Florianópolis)
Hercílio Luz (Tubarão)
Metropol (Criciúma) - Vice-Campeão

 Turno

 Returno

 Final da Zona Sul

Zona Norte (6 clubes) 
Acaraí (Jaraguá do Sul)
América (Joinville)
Atlético (São Francisco do Sul)
Baependi (Jaraguá do Sul) - Vice-Campeão
Fluminense (Joinville)
Ypiranga (São Francisco do Sul) - Campeão

Zona Leste (6 clubes) 
Palmeiras (Blumenau) - Campeão
Marcílio Dias (Itajaí) - Vice-Campeão

Zona Oeste (6 clubes) 
Internacional (Lages)
Guarani (Lages)
Comercial (Joaçaba) - Campeão
Pery Ferroviário (Mafra) - Vice-Campeão

Fase Final

Zona 1 
 Clube Náutico Marcílio Dias (Itajaí) - Vice-Campeão
 Esporte Clube Metropol (Criciúma) - Campeão
 Hercílio Luz Futebol Clube (Tubarão)
 Palmeiras Esporte Clube (Blumenau)
 Paula Ramos Esporte Clube (Florianópolis)

Turno

Returno

Zona 2 
 Caxias Futebol Clube (Joinville) - Campeão
 Clube Atlético Baependi (Jaraguá do Sul)
 Grêmio Esportivo Comercial (Joaçaba) - Vice-Campeão
 Pery Ferroviário Esporte Clube (Mafra)
 Ypiranga Futebol Clube (São Francisco do Sul)

Quadrangular Final

Turno

Returno

Classificação Final

Campeão 

1960
Futebol de 1960 no Brasil
1960 em Santa Catarina